Лутище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лутище — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Лутище — деревня в Крупском районе Минской области.
 Лутище — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лутище — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Лутище — село в Ахтырском районе Сумской области.